Robert Jones puede referirse a varias personas:

 Robert Earl Jones (1910-2006), actor estadounidense;
 David Robert Jones (1947-2016), más conocido por su nombre artístico David Bowie;
 Robert Clyde Jones (1951), baloncestista estadounidense;
 Robert Nicholas Jones (1965), rugbista británico;
 Tyus Robert Jones (1996), baloncestista estadounidense.